DIN 934 er en DIN standard for en møtrik.

DIN 934 er udgået og erstattet af ISO 4032

En Stålmøtrik DIN 934 er en af de mest brugte møtrikker inden for befæstelse området.

Kilde 
http://bolte.dk/moetrikker-din-934/ 

DIN-standarder